Rodeschool (Eemsdelta), een gehucht in de Groningse gemeente Eemsdelta
 Roodeschool, een dorp in de Groningse gemeente Het Hogeland